Usbek et Rica sont les personnages fictifs des Lettres persanes de Montesquieu
 Usbek & Rica est un magazine trimestriel français